Les élections régionales de 1999 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1999) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1999
Vorarlberg 1999
Politique en septembre 1999